CSB, sigle composé des trois lettres C, S et B, peut faire référence à :
 Conseil supérieur des bibliothèques ;
 Cloud Services Brokerages ;
 contribution sociale sur les bénéfices ;
 bouillon sélectif Cronobacter.

CSB est un code qui peut faire référence à :
 , en Roumanie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 cachoube, une langue selon le code ISO 639-3 ;
 climat supra-méditerranéen, dans la classification de Köppen ;

Code IATA des aéroports